Breitenloh ist der Ortsname von

 Breitenloh (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Breitenloh (Breitbrunn am Chiemsee), Ortsteil der Gemeinde Breitbrunn am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Breitenloh (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Breitenloh (Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Erlbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Breitenloh (Kronach), Wohnplatz des Ortsteils Gehülz der Stadt Kronach, Landkreis Kronach, Bayern
 Breitenloh (Mettenheim), Ortsteil der Gemeinde Mettenheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Breitenloh (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Breitenloh (Saaldorf-Surheim), Ortsteil der Gemeinde Saaldorf-Surheim, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Breitenloh (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Breitenloh (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:
 Breitenlohe
 Bach vom Breitenloh